Proteus (Próteus, Protheus) může být:

 Próteus – mořský bůh řecké mytologie schopný proměny v různé bytosti i živly
 Proteus (bakterie) – rod bakterií
 
 Protheus – pseudonym zpěváka Jana Macků

Externí odkazy